Ewa Kasprzyk är ett polskt namn och kan syfta på:
 Ewa Kasprzyk (friidrottare), född 7 september 1957
 Ewa Kasprzyk (skådespelare), född 1 januari 1957